Регул (Риёль; , ; умер около 260) — первый епископ Санлиса, святой (память 30 марта).

Святой Регул был греком. Считается, что он, в будущем первый епископ Санлиса, был послан на проповедь христианства в Галлию папой римским Климентом I вместе со святыми Дионисием Парижским, Рустиком Клермонтским и Елевферием Турнейским.

Примечания

Источник 
 Ökumenisches Heiligenlexikon

Ссылки 
 Биография 
 Индекс святых 
 Индекс святых 
 Изображение 

Персоналии по алфавиту
Святые Пикардии
Святые по алфавиту
Христианские святые III века
Епископы Санлиса
Священномученики
Умершие в III веке
Святые Единой Церкви
Католицизм во Франции
Галло-римские святые
Обезглавленные святые
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Персоналии, чья дата смерти не установлена